Ротбак () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Рейшсоффен. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Нидербронн-ле-Бен (округ Агно).

Площадь коммуны — 7,99 км², население — 490 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 466 человек (2013), плотность населения — 58,3 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 466 человек, в 2012 году — 462 человека, а в 2013-м — 466 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 308 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 231 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности 75,0 %, в 1999 году — 70,2 %). Из 231 активных трудоспособных жителей работали 214 человек (119 мужчин и 95 женщин), 17 числились безработными (8 мужчин и 9 женщин). Среди 77 трудоспособных неактивных граждан 21 были учениками либо студентами, 28 — пенсионерами, а ещё 28 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки